Это́ка — село в Предгорном районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Этокский,
 Этоцка.

География 

Расположено на высоте 764 м над уровнем моря у подножия горы Джуца. По территории села протекает река Этока.

Расстояние до краевого центра: 152 км.

Расстояние до районного центра: 19 км.

История 

Село Этока основано в начале XIX века. Первоначально село называлось хутор Сабля. Нынешнее название село получило в 1883 году.

Решением исполнительного комитета Ставропольского краевого Совета народных депутатов от 31 октября 1989 года № 411а часть села Этока Этокского сельсовета Предгорного района, условно называемая «Усадьба сельхозтехники», была передана в состав посёлка Горячеводский Пятигорского горсовета.

До 16 марта 2020 года село было административным центром упразднённого Этокского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 56 %, армяне — 36 %.

Инфраструктура 
 Этокская врачебная амбулатория — ул. 50 лет Октября, 142а.

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа № 13

Улицы 
В селе 17 улиц: 50 лет Октября, Гагарина, Горького, Коллективная, Комсомольская, Лермонтова, Лысогорская, Маяковского, Мира, Некрасова, Новая, Орджоникидзе, Садовая, Терешковой, Тихая, Шевченко, Школьная.

Экономика 
 «Фильера» (производство трикотажных изделий) — ул. 50 лет Октября,484.
 «Предгорье» ООО.

Транспорт 
В село Этока можно приехать из города Пятигорска на автобусе и маршрутном такси № 107.

Религия 
Русская православная церковь
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, ул. 50 лет Октября, 113-А
 Часовня иконы Божьей Матери «Нерушимая стена». Освящена 1 июня 2008 года. Построена на средства местного мецената Вазгена Вартанова

Церковь Адвентистов Седьмого Дня
 Община Адвентистов Седьмого дня, ул. Валентины Терешковой, 41

Кладбища 
В границах села расположены 3 кладбища:
 общественное открытое (ул. 50 лет Октября, 105, 150 м от жилого дома), площадь участка 11 010 м²;
 общественное открытое (ул. 50 лет Октября, 209, 550 м от жилого дома), площадь участка 2056 м²;
 общественное открытое (западная окраина села), площадь участка 77 700 м².

Памятники 
 Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы гражданской и Великой отечественной войн. 1977 год

Памятники археологии 
Согласно Постановлению главы администрации Ставропольского края

См. также 
 Этокский памятник

Примечания

Ссылки 
 Этокский сельсовет
 Официальный сайт Предгорного района 
 
 

Населённые пункты Предгорного района